Niemcy:
 Darscheid – dzielnica Hennef (Sieg)
 Darscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel